Gangan peut désigner 

Gangan, un village du Togo
Gangan, un village du Burkina Faso
Un instrument de musique appelé gangan voir Tama (instrument)
Gangan Comics (ガンガン) un manga de Square Enix
Mont Gangan, une montagne dans la région de Guinée maritime du Guinée